Аюб Абделлауї — алжирський футболіст
 Мохаммед Абделлауї — норвезький футболіст